Les Cadets de Gascogne désigne des militaires d'origine gasconne sous l'Ancien Régime.

C'est aussi un titre d'œuvre notamment porté par :
 Les Cadets de Gascogne (I cadetti di Guascogna), film italien de Mario Mattoli sorti en 1950 ;
 Les Cadets de Gascogne, film français d'Emmanuel Bourdieu sorti en 2003